

Astronomia 
 Cratere Berkel – cratere sulla superficie di Mercurio

geografia 
 Paesi Bassi
 Berkel-Enschot – località e ex-municipalità nella provincia del Brabante Settentrionale
 Berkel en Rodenrijs – località nel comune di Lansingerland nella provincia dell'Olanda meridionale

Persone 
 Ben van Berkel – architetto olandese
 Christian Berkel – attore tedesco
 Gerald Berkel – tenente governatore di Sint Eustatius nella municipalità dei Paesi Bassi
 Wilhelmus van Berkel – inventore e imprenditore olandese